Der Begriff Stammbuch bezeichnet verschiedene Typen von Büchern:

eine Art Poesiealbum, das insbesondere von Studenten geführt wurde, siehe Stammbuch (Freundschaftsalbum)
ein Nachweisdokument für Abstammungen, siehe Familienstammbuch
ein Dokument zur Kontrolle und Steuerung von Abstammungslinien in der Viehzucht, siehe Herdbuch

Siehe auch